Kwek heeft meerdere betekenissen:

Het is de benaming voor iemand die veel kwebbelt;
Het is een van de neefjes van Donald Duck: Kwik, Kwek en Kwak